Игнас Хайнрих (; ) — французский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную Франции по лёгкой атлетике в конце 1940-х — начале 1950-х годов, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы, многократный победитель и призёр первенств национального значения, рекордсмен страны.

Биография 
Игнас Хайнрих родился 31 июля 1925 года в коммуне Эберсайм департамента Нижний Рейн.

Будучи по происхождению эльзасцем, во время Второй мировой войны был принудительно отправлен на работу в Германию, а затем вынужден был служить в армии Третьего рейха. После разгрома немцев на восточном фронте при содействии известного лётчика Жака Андре сумел вернуться на родину и занялся лёгкой атлетикой. Проходил подготовку в Страсбурге в местном одноимённом клубе RC Strasbourg.

В конце 1940-х годов вошёл в число сильнейших легкоатлетов Франции, в частности становился чемпионом страны в десятиборье (1947, 1948, 1949, 1952), прыжках в длину (1949), прыжках с шестом (1952), беге на 110 метров с барьерами (1952). В 1951 году установил национальный рекорд Франции в десятиборье — 7476 очков.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1948 года, когда вошёл в состав французской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне — с результатом в 6974 очка стал в десятиборье вторым, уступив только американцу Бобу Мэтиасу, и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

В 1950 году на чемпионате Европы в Брюсселе превзошёл всех своих соперников в десятиборье и получил золото.

На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки нёс знамя Франции на церемонии открытия, рассматривался в числе главных фаворитов в десятиборье, однако на этапе прыжков в длину получил травму и вынужден был без результата досрочно завершить выступление.

Советский многоборец Владимир Волков неоднократно упоминает Хайнриха в своей книге «Путь многоборца» как одного из основных своих соперников: «Игнац Эйнриш — сильный десятиборец, имевший высокие результаты в прыжках в длину (за 7 м), хорошо прыгавший с шестом и метавший диск, кроме того, он имел высокий результат для десятиборца в барьерном беге».

После завершения спортивной карьеры в 1954 году проявил себя как преподаватель в области физкультуры и спорта, работал в Марокко и Мартинике.

За выдающиеся достижения на спортивном поприще в апреле 1975 года награждён орденом Почётного легиона в степени кавалера.

Умер 9 января 2003 года в коммуне Карну-ан-Прованс в возрасте 77 лет.

Примечания 

Многоборцы Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике
Кавалеры ордена Почётного легиона